WeeGee ou Weegee peut désigner : 

 l'immeuble WeeGee, un bâtiment situé dans le quartier Tapiola à Espoo, en Finlande, et qui abrite le musée d'art moderne d'Espoo, le , le , le musée de l'horlogerie de Finlande.
 Weegee, photographe américain